

Persone 
 Antonio Morabito (1972) – regista e montatore italiano
 Benedetta Morabito (1997) – ex cestista italiana
 Giovanni Morabito (1978) – calciatore italiano
 Giuseppe Morabito (1858-1923) – arcivescovo italiano
 Giuseppe Morabito (1900-1997) – poeta italiano in lingua latina
 Giuseppe Morabito (1939) – politico italiano
 Giuseppe Morabito (1934) – criminale della 'ndrangheta italiano
 Linda A. Morabito-Kelly (1953) – astronoma canadese naturalizzata statunitense
 Manuela Morabito (1971) – attrice italiana
 Rocco Morabito (1966) – criminale della 'ndrangheta italiano
 Rossana Morabito (1969) – ex velocista e mezzofondista italiana
 Steve Morabito (1983) – ciclista su strada svizzero
 Vincenzo Morabito (1903-1988) – politico italiano

Altro 
 Morabito – 'ndrina della 'ndrangheta
 3106 Morabito – asteroide della fascia principale